

segthor CRM 
O segthor CRM é uma ferramenta de informática utilizada na Gestão e Fidelização de clientes (CRM ou Customer Relationship Management).

Assente numa lógica de ASP - Application Service Provider - esta solução provém de uma customização profunda das capacidades da tecnologia Siebel às necessidades dos agentes turísticos, com enfoque muito especial na hotelaria e agentes de viagem.

Ligações externas 
 

CRM